A Dubai Football Challenge 2009 foi a terceira edição da Dubai Football Challenge, competição de futebol oficiosa realizada nos Emirados Árabes Unidos. O torneio, pela primeira vez, foi disputado em partida única, no Emirates Sevens Stadium, dia 6 de Janeiro.

Equipes participantes
 Milan
 Hamburgo SV

Jogos

Campeão

2009